Pörtschach (etymologisch auf poreče, am Fluss zurückzuführen) ist ein Ortsname bzw. Gewässername.

Gewässer:
 Pörtschach bzw. Pörtschachbach, Gewässer in der Steiermark

Orte:
 Pörtschach am Wörther See, Gemeinde in Kärnten
 Pörtschach (Gemeinde Völkermarkt), Ortschaft von Völkermarkt, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Pörtschach am Berg, Ortsteil von Karnburg, Kärnten
 Pörtschach, Ortsteil von Mühlen, Steiermark, siehe St. Veit in der Gegend

Einzelnachweise 

Hydronym
Siedlungsname